Charles Thomas pode se referir a:
 Charles Thomas (governador)
 Charles Thomas (beisebol)
 Charles Thomas (basquete)

Desambiguações de antropônimos